Cauca megye, Kolumbia egyik megyéje
 Cauca, folyó Kolumbiában
 Cauca, történelmi település Hispániában, ma Spanyolországban